Буом () — топоним в России якутского происхождения.

 Буом — река, левый приток р. Сунгнагын, координаты 58°10'	128°43’.
 Буом — река, правый приток р. Арга-Булуну, координаты 59°55'	130°06’.
 Буом — река, левый приток р. Эрге-Юрях, на полуострове Фаддеевский Восточно-Сибирского моря, координаты 75°11'	143°07’.

Примечания